Komornik steht für:

 Komornik (Klein Strehlitz), Ortschaft in der Gemeinde Klein Strehlitz (Gmina Strzeleczki) im Powiat Krapkowicki (Powiat Krappitz) der Woiwodschaft Oppeln, Polen
 Komornik, Originaltitel des polnischen Spielfilmes Der Gerichtsvollzieher von Feliks Falk (2005)

Komornik ist der Familienname folgender Personen:

Siehe auch:
 Komorniki (Begriffsklärung)